Jahan Shah o Xa Jahan (1592 - 1666), cinquè emperador mogol de l'Índia (1628-58) 
 Jahan Shah o Xah Jahan II, emperador mogol 
 Jahan Shah o Xah Jahan III, emperador mogol 
 Jahan-Xah, el mes gran dels emirs kara koyunlu
 Jahan Xah Bahadur (?-1405), amir mongol de Transoxiana, que va servir primer sota Amir Husayn i després sota Tamerlà
 Jahan Shah o Serghil Dadiani (segle XIII), mthavari de Mingrèlia